Cool Water (album), het drieëntwintigste album van de Britse progressieve rockband Caravan.
 Cool Water (parfum), een eau de toilette in 1988 geïntroduceerd door Davidoff.